Die Abkürzung BMB steht für:
 Bergische Museumsbahnen Wuppertal e. V.
 Biel-Meinisberg-Bahn
 Boston-Montreal-Boston, Radrennen
 Bozen-Meraner Bahn
 British Menswear Brands, eine britische Männerbekleidungsfirma
 British Murder Boys
 Bumba (IATA-Code des Flughafens in der Demokratischen Republik Kongo)
 Bitte mit Bild, Kürzel in Kontaktanzeigen
 Bundesministerium für Bildung, eine österreichische oberste Bundesbehörde
 Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, ehemaliges deutsches Ministerium (1949–1991)
 Bundesmittelbehörde

BMB